Agitatie (natuurkunde), door schudden of dergelijke iets in beweging brengen
 Agitatie (politiek), een sterke poging tot meningsbeïnvloeding
 Agitatie (medisch), een staat van sterke rusteloosheid